Plusieurs chapelles en France ont été nommées chapelle Saint-Vincent en référence à saint Vincent de Saragosse :
 la chapelle Saint-Vincent d’Eus dans les Pyrénées-Orientales ;
 la chapelle Saint-Vincent de Grignan dans la Drôme ;
 la chapelle Saint-Vincent d’Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados ;
 la chapelle Saint-Vincent de Questembert dans le Morbihan ;
 la chapelle Saint-Vincent de Saint-Laurent-d’Agny dans le Rhône.

Voir aussi 
 , pour les chapelles dédiées à saint Vincent de Paul.
 
 
 
 
 
 

Vincent
~